Traveling Wilburys Vol. 3 — второй и последний студийный альбом супергруппы The Traveling Wilburys, выпущенный 29 октября 1990 года. Альбом посвящён ушедшему из жизни Lefty Wilbury (Рой Орбисон).

Список композиций 
 «She’s My Baby» — 3:15
 «Inside Out» — 3:35
 «If You Belonged to Me» — 3:13
 «The Devil’s Been Busy» — 3:18
 «7 Deadly Sins» — 3:17
 «Poor House» — 3:16
 «Where Were You Last Night?» — 3:03
 «Cool Dry Place» — 3:37
 «New Blue Moon» — 3:20
 «You Took My Breath Away» — 3:18
 «Wilbury Twist» — 2:58

Участники записи 
 The Traveling Wilburys
 Spike Wilbury (Джордж Харрисон) — вокал, гитара, мандолина, ситар, бэк-вокал
 Clayton Wilbury (Джефф Линн) — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Muddy Wilbury (Том Петти) — вокал, акустическая гитара, бэк-вокал
 Boo Wilbury (Боб Дилан) — вокал, акустическая гитара, губная гармоника, бэк-вокал
 Приглашённые музыканты
 Джим Келтнер — ударные, перкуссия
 Джим Хорн — саксофон
 Рэй Купер — перкуссия
 Гэри Мур — соло-гитара («She’s My Baby»)

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы The Traveling Wilburys
Альбомы 1990 года
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний